Midnight ("mezzanotte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Midnight – film del 1917 diretto da Allen Holubar
Midnight – film del 1922 diretto da Maurice Campbell
La sedia elettrica (Midnight) – film del 1934 diretto da Chester Erskine
La signora di mezzanotte (Midnight) – film del 1939 diretto da Mitchell Leisen
Midnight (O Primeiro Dia) – film del 1998 diretto da Walter Salles e Daniela Thomas
Midnight () – film del 2021 diretto da Kwon Oh-seung

Fumetti 
 Midnight – personaggio della Quality Comics
 Midnight – personaggio della Smash Comics

Letteratura 
 Mezzanotte (Midnight) – romanzo di Dean Koontz del 1989
 Mezzanotte (Midnight) – romanzo di Jacqueline Wilson del 2003

Musica 
 Midnight – cantante statunitense
 Midnight – album di Diane Schuur del 2003
 Midnight – singolo dei Coldplay del 2014
 Midnight – album dei Set It Off del 2019
 Midnight – singolo di Alesso del 2020

Televisione 
 Mezzanotte (Midnight) – episodio della decima stagione di E.R. - Medici in prima linea
 Mezzanotte (Midnight) – episodio della prima stagione di Fringe
 Midnight – episodio della quarta stagione di Doctor Who (nuova serie)

Altro 
 Midnight – gioco di ruolo

Voci correlate 
 Midnights – album di Taylor Swift del 2022